Pruchnica – potoczna nazwa strugi Próchnicy niedaleko Biłgoraja
 Pruchnica (jezioro) we wsi Łęki Szlacheckie w powiecie piotrkowskim

zobacz też: próchnica